Basili I o Basili el Macedoni, emperador romà d'Orient (867 -886) 
 Basili I Comnè, emperador de Trebisonda, germà d'Andrònic III Comnè (1330-1332) i fill d'Aleix II Comnè (1297-1330).
 Basili I de Constantinoble (), monjo i patriarca de Constantinoble 
 Basili I de Moscou (1371- 1425), sobrà del principat de Moscòvia (1389-1425).